Рубику () — город на севере Албании в области Лежа. Население 8 094 (2006).

Общие сведения 
Несмотря на его маленький размер в городе развита туристическая отрасль. Есть несколько отелей, и служба проката автомобилей.

Примечания 

Города Албании